Nils Djurklou kan syfta på:

 Nils Djurklou (1641–1714) – svensk militär
 Nils Djurklou (1686–1758) – svensk militär och landshövding
 Nils Djurklou (1727-1801) – svensk militär
 Nils Gabriel Djurklou (1829–1904) – svensk arkeolog och etnolog
 Nils Djurklou (1864–1951) – svensk militär